Ta-tu může být:

 Ta-tu () – název Pekingu ve 13. a 14. století, kdy byl hlavním městem říše Jüan
 Ta-tu-che () – řeka v S’-čchuanu v Čínské lidové republice
 Ta-tu-si () – řeka na Tchaj-wanu

Související články 
 Tatu (rozcestník)